Нова Топола може бити:

 Нова Топола (Лебане), насеље у општини Лебане, Јабланички округ, Србија
 Нова Топола (Градишка), насеље у општини Градишка, Република Српска, Босна и Херцеговина